Удский округ (также Удская округа) — округ (округa) в Приморской области Российской империи. Занимал узкое пространство вдоль берега Охотского моря, с севера примыкал к Охотскому округу, с юга — к Хабаровскому, с запада — к Якутской области, а на востоке омывался Охотским морем. Название ему дала река Уда. Площадь составляла приблизительно 89 тысяч квадратных вёрст. До 1880 года окружной центр — Удское (Удск), затем — Николаевск. После 1880 года в округе вырос порт Чумикан. Административно подчинялся до 1856 года Якутской области, с 1856 года по 1909 год — Приморской области. 17 июня 1909 года Удский округ был объединён с Сахалинским отделом Приморской области и образовал Сахалинскую область с центром в городе Александровск-Сахалинский.

Климат 
Климат холодный, во внутренних районах резко континентальный, в приморских — с чертами океанического. В самом Удске средняя температура года составляла —4°; января — 28°; июля + 13,5; средняя температура 5-месячного теплого периода = + 12°. Поверхность гориста; с ЮЗ на СВ протягивается Становой хребет, отроги которого местами подходят к самому морю, в особенности между течениями pp. Уды и Охоты. Большая часть поверхности покрыта хвойным лесом, и только по течению рек, в особенности — Уды, встречается лиственный; низовья же рек протекают по тундре.

Национальный состав 
По переписи 1897 года из более чем 18 тыс. жителей округи 40 % составляли русские. Оставшиеся 60 % состояли из большого количества как коренных, так и пришлых национальностей. Население горных регионов состояло главным образом из автохтонов: тунгусов, гольдов, ороков и гиляков. Русские и прочие европейские народы живут в основном в окружном городе Николаевске. По переписи 1897 г. в Удском округе было жителей 12 065 мужского и 6118 женского пола, в том числе в единственном городе Николаевске — 5668 человек. По плотности населения (0,2 жит. на 1 кв. версту) Удский округ принадлежит к более населенным местностям Приморской области (0,1 жит. на 1 кв. версту), уступая только Южно-Уссурийскому (0,7 жит. на 1 кв. версту) и Командорскому (0,4 жит. на 1 кв. версту) округам.

Экономика и образование 
Главные занятия жителей — охота и рыболовство. Земледелие, по причине холодного климата, развито слабо. В 1896 г. разработанной и обсемененной земли было 292 десятин, на ней было посеяно (в пудах) яровой пшеницы 9, ржи и ярицы — 419, ячменя — 41, гречихи — 2, картофеля — 2634, овса — 848, снято: яровой пшеницы — 6, ржи и ярицы — 511, ячменя — 89, картофеля — 22088, овса — 2885 пд. На каждую душу населения из собранного урожая приходилось разного хлеба 0,07 пд., картофеля 3 пуда. Скотоводство было развито незначительно; лошадей и рогатый скот держали главным образом русские, а северных оленей — автохтонное население. Предметом рыболовства служила по преимуществу кета — лососевая рыба, входящая в р. Уду для метания икры. В 1896 г. населением Удского округа было заготовлено для собственного продовольствия 97145 пд. кеты и коммерсантами для вывоза 267358 пд.; добыто жира, клея, икры и буксы (вываренные осетровые хрящи) 640 пд. Звериный промысел с каждым годом уменьшался, что объяснялось уничтожением зверя, а также частыми и обширными лесными пожарами. В 1896 г. было добыто лосей 9, медведей 94, диких оленей 19, соболей 351, лисиц 153, хорьков 8, белок 324, выдр 25, нерп 200. Учебные заведения, кроме городского 3-классного училища и церковно-приходской школы в г. Николаевске — 1 сельская школа, 1 церковно-приходская и 2 туземные.

Примечания

Литература 
 

Уезды Российской империи